Nemrut bezeichnet:

 einen altorientalischen mythischen Helden und König, siehe Nimrod